Michael Müller kan henvise til:
 Michael Müller (politiker, født 1948), tysk tidligere statssekretær og medlem af Forbundsdagen
 Michael Müller (politiker, født 1964), tysk borgmester og tidligere præsident for Forbundsrådet
 Michael Müller (håndboldspiller) (født 1984), tysk håndboldspiller